Матчи финалов ЖНБЛ сезона 2009/2010 проходили с 17 февраля по 6 марта 2010 года. В финалы турнира вышли пять лучших команд по итогам регулярного чемпионата. Все раунды финалов состояли всего из одной встречи. Чемпионом, в седьмой раз в своей истории, стала команда «Канберра Кэпиталз», которая со счётом 75:70 обыграла команду «Буллин Бумерс». «Канберра» в восьмой раз вышла в большой финал ЖНБЛ, в семи из них становилась триумфатором турнира, «Буллин» в свою очередь во второй раз добрался до решающей стадии финалов, не имея в своём активе побед. Самым ценным игроком финала стала Лорен Джексон, которая в четвёртый раз завоевала этот почётный трофей.

Регулярный чемпионат 
 И = Игр, В = Выигрышей, П = Поражений, П% = Процент выигранных матчей

Сетка финалов 
Перед началом полуфинальных матчей клубы, занявшие в турнирной таблице четвёртое и пятое места, разыграли в так называемом финале устранения последнюю путёвку в финальные игры сезона, в котором 17 февраля команда «Таунсвилл Файр» переиграла клуб «Бендиго Спирит» со счётом 84:73.

Результаты

Финал устранения

Таунсвилл — Бендиго — 84-73

Полуфиналы

Буллин — Сидней — 72-55

Канберра — Таунсвилл — 70-39

Предварительный финал

Сидней — Канберра — 56-61

Большой финал

Составы участников финала

Буллин — Канберра — 70-75

Примечания

Ссылки 
 
 
 

ЖНБЛ в сезоне 2009/2010
Финалы ЖНБЛ